Невдача — безуспішне, не таке, як хтось бажав, закінчення, завершення чого-небудь.

 Фейл (від англ. fail — «невдача») — жаргонне чи сленгове слово, розповсюджене в інтернеті на форумах, у блогах, чатах, що означає негативну оцінку результату дій особи чи групи осіб (щодо сказаної фрази, створеного малюнку, відеоролику, пісні, сайту тощо.).
 «Невдача» — американська короткометражна кінокомедія Едварда Клайна 1921 року.
 «Невдача» — американська кінокомедія режисера Артура Хілтона 1950 року.
 Неудачне — село в Україні, в Казанківському районі Миколаївської області.

Посилання 
 

Удача